À Cœur Joie peut désigner :
 À Cœur Joie, mouvement choral international.

À cœur joie peut désigner :
 À cœur joie, film de Serge Bourguignon, sorti en 1967.